Демечер () — город в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии. В городе на площади 36,99 км2 проживает 4525 жителей (на 2005 год).

География 
Демечер расположен на севере медье Сабольч-Сатмар-Берег, недалеко от населённого пункта . Лежит на расстоянии 4 км от деревни , 3 км от деревни , 11 км от Домбрада, 5 км от  и 6,5 км от .

Добраться можно железнодорожным транспортом до станции .

История 
Демечер впервые упоминается в письменных источниках 1333 года под названием Dewecher, но позже название уже в современной версии как Demecser.

Известные на сегодня источники сообщают, что на месте образования населённого пункта был воздвигнут храм в честь Святого Георгия, а примерно в 1330—1333 годах в той местности уже был рыбацкий посёлок.

В 15 веке Демечер уже упоминается в письменных источниках как город.

В 18 — конце 19 века крупными семействами Демечера были Korda, Barkóczy, Walter, Zoltán, Buday, Dombrády, Irinyi, Jármy,Krucsay, Okolicsányi, Erőss, Elek, Szikszay, Serte.

В 20 веке в городе выделялись семейства Hadik-Barkóczy Endre, Elek Emil, László и Dezső, Török Gyula и Grósz Ignácz. Во время сражения между Красной Армией и румынским войском 26 апреля 1919 года перед вторжением население было призвано в состав румынской армии.

Официальный статус города Демечер получил в 2001 году.

Население

По переписи 2001 года 91 % сельского населения составляли венгры и 9 % цыгане. В 2005 году общая численность населения составляла 4525 человек. На 1 января 2010 года общее население населённого пункта составляло 4345 человек.

Достопримечательности 
 Реформаторская церковь 1820 года постройки.
 Римско-католическая церковь 1890 года постройки.

26—28 сентября в Демечере отмечается традиционный праздник сбора урожая капусты, являющийся крупнейшим местным событием.

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Сайт местной администрации 
 Праздник сбора урожая капусты 

Города Венгрии